A EFOM nº 58 é uma locomotiva a vapor fabricada em novembro de 1893 pela Baldwin para a Estrada de Ferro Oeste de Minas. Atualmente se encontra em restauração na Estrada de Ferro Oeste de Minas (Trem turístico).

Ver também 
 Estrada de Ferro Oeste de Minas (Trem turístico).

Locomotivas a vapor do Brasil
EFOM nº 58
Locomotivas da Baldwin
Estrada de Ferro Oeste de Minas
EFOM nº 58